Jacobus Johannes van Aartsen (1936), Nederlands malacoloog
 Jan van Aartsen (1909-1992), Nederlands ARP-politicus
 Jozias van Aartsen (1947), Nederlands VVD-politicus
 Ria Aartsen-den Harder (1946), Nederlands CDA-politica
 Stefan Aartsen (1975), Nederlands zwemmer
 Thierry  Aartsen (1989), Nederlandse VVD-politicus
 Wilma Verver(-Aartsen), geb. 1958, Nederlands ARP-politica

Zie ook 
Pieter Aertsen, een 16e-eeuws Nederlands kunstschilder